

Toponymie

 Mazurki est un village de la voïvodie de Mazovie
 Mazurki est un village de la voïvodie de Podlachie